Der Name Lajoux bezeichnet:

 eine Gemeinde im Schweizer Kanton Jura, siehe Lajoux JU
 eine Gemeinde im französischen Département Jura, siehe Lajoux (Jura)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Thollon-les-Mémises im französischen Département Haute-Savoie

Siehe auch: La Joux